Nante bezeichnet:
eine Ortschaft in der Gemeinde Airolo, Kanton Tessin, Schweiz; siehe Nante TI
einen Verwaltungsbezirk im Distrikt Maganja da Costa, Provinz Zambezia, Mosambik; siehe Nante (Mosambik)
einen Berliner Dienstmann und Stadtoriginal; siehe Eckensteher Nante
 Ferdinand (Kurzform).